Joseph de Riquet (1808 - 1886).
 Joseph de Riquet, fils du précédent (1836 - 1892).